USS Bainbridge je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Bainbridge (1842) 
 USS Bainbridge (CGN-25) 
 USS Bainbridge (DD-1) 
 USS Bainbridge (DDG-96) 
USS Bainbridge (DD-246) 
 USS Bainbridge (DLGN-25)

Bainbridge